Ростислав Анатольевич Попадейкин (2 марта 1946, Томск, РСФСР — 24 декабря 2001, Томск, Россия) — советский государственный деятель, председатель Томского облисполкома (1989—1990).

Биография 
Родился в семье служащих. Окончил среднюю школу № 10 в Томске, затем — Томский политехнический институт (1969). Учёбу совмещал с работой, токарь на ТЭМЗе, монтёр телефонной сети.

Работал на Томском приборном заводе, мастер, начальник участка, начальник цехов.

С октября 1973 года на комсомольской работе, первый секретарь Советского райкома ВЛКСМ Томска (1974—1975). В октябре 1975 года избран председателем парткома Томского приборного завода. С 1980 года — первый секретарь Октябрьского райкома КПСС, с 1983 — зав. отделом оборонной промышленности Томского обкома КПСС.

Возглавлял Томский областной Совет профсоюзов (1984), работал в аппарате ЦК КПСС (1986—1989). В 1989 году на альтернативной основе избран председателем исполкома Томского областного Совета народных депутатов, исполнял обязанности уполномоченного Министерства внешнеэкономических связей по Томской области (1997).

В декабре 1995 года участвовал в выборах губернатора Томской области, на которых набрал 9,6 % голосов избирателей, заняв четвёртое место в общем списке результатов.

В середине 1990-х годов занимал пост директора Акционерного общества открытого типа «Сибирская финансово-промышленная компания».

В последние годы работал заместителем губернатора Томской области, начальником департамента энергетики, транспорта, связи и дорожного хозяйства.

Cын — Валерий Попадейкин (1968 г. р.) — журналист, бывший председатель томского городского отделения партии «Наш выбор», бывший пресс-секретарь губернатора Сергея Жвачкина.

Награды и звания 
Награждён орденом «Знак Почёта».

Примечания

Литература

Источники 
 Статья в СМИ ПолитСибРу 
 http://www.steelexpo.ru/exhibitors-267334/

Выпускники Томского политехнического университета
Председатели Томского облисполкома
Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС
Первые секретари районных (в городах) комитетов ВЛКСМ
Сотрудники аппарата ЦК КПСС